Ženská dvouhra Upper Austria Ladies Linz 2021 probíhala v první polovině listopadu 2021. Do singlové soutěže lineckého tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla Běloruska Aryna Sabalenková, která dala přednost souběžně hranému Turnaji mistryň.

Vítězkou se stala osmá nasazená Američanka Alison Riskeová, jež ve finále zdolala rumunskou tenistku a tzv. šťastnou poraženou Jaqueline Cristianovou po třísetovém průběhu 2–6, 6–2 a 7–5. V probíhající sezóně si připsala první turnajové vítězství, které představovalo její třetí singlový titul na okruhu WTA Tour, kterým navázala na triumfy z Tianjin Open 2014 a Libéma Open 2019. Cristianová, která odehrála první singlové finále na túře, se mohla stát teprve čtvrtou hráčkou startující jako šťastná poražená, která dokázala zvítězit na turnaji WTA. Před ní to naposledy dokázala Gauffová právě v Linci v roce 2019.

Odstoupení Halepové před semifinálovým utkáním znamenalo, že sezónu ukončila poprvé od roku 2012 bez turnajového triumfu.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2021
WTA Tour 2021